

Patronyme
 David Helfgott, (1947- ), est un pianiste australien.
 Harald Helfgott, (1977- ), est un mathématicien péruvien. 

Homonymie
Homonymie de patronyme